Гран-при Малайзии 2004 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Сепанг в Малайзии. Соревнования состоялись 21 марта 2004 года.



Гонка 

|}

 Поул-позиция: Михаэль Шумахер 1:33,074
 Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя 1:34,223

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Малайзии